Aspen steht für:

 Aspen Technology, Inc., ein Hersteller von Prozesssimulationssoftware
 eine objektorientierte Programmiersprache, als Codewort für Visual Objects
 ein Kulturinstitut in den Vereinigten Staaten von Amerika, vgl. Aspen-Institut
 mehrere Seen in Schweden
 Lantmännen Aspen Petroleum AB, ein schwedischer Hersteller von Alkylatbenzin und gleichzeitig dessen Markenname
 Aspen-Grundsätze (), eine Initiative zur Neuordnung der Unternehmenstransparenz und des Kapitalmarktes
 Aspen Holdings, ein südafrikanisches Pharmaunternehmen
 Espe oder Zitterpappel, einen Laubbaum aus der Gattung Populus (Pappeln)

Orte in Deutschland:
 Aspen (Bad Waldsee), Ortsteil der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Aspen (Bad Westernkotten), ehemalige Bauerschaft in Bad Westernkotten
 Aspen (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Aspen (Stuttgart), denkmalgeschützte Wohnsiedlung in Stuttgart

in den Vereinigten Staaten:
 Aspen (Colorado), im Pitkin County
 Aspen (Maryland), im Frederick County
 Aspen (Virginia), im Charlotte County
 Aspen (Washington), im Snohomish County – Civil district
 Aspen (Wyoming), im Uinta County
 Aspen Acres, im Clayton County, Georgia
 Aspen Creek, im Broomfield County, Colorado
 Aspen East, im Davis County, Utah
 Aspen Knolls, im Montgomery County, Maryland
 Aspen Springs, im Mono County, Kalifornien
 Aspen Valley, im Tuolumne County, Kalifornien
 Aspen West, im Weber County, Utah

Insel:
 Aspen Island (Australien)

Personen:
 Bert Aspen (* 1934), britischer Ringer
 Brian Aspen (* 1959), britischer Ringer
 Jennifer Aspen (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Aspen Airport, Airport im Pitkin County, Colorado
 Aspen Brook, Fließgewässer im Larimer County, Colorado
 Aspen Fork, Fließgewässer im Wallowa County, Oregon
 Aspen Run, Fließgewässer im Carroll County, Maryland
 Aspen-Mirror Lake, See im Kane County, Utah
 Aspen Creek Siphon, Kanal im Larimer County, Colorado
 Aspen Butte Cinder Pit, Mine im Klamath County, Oregon
 Aspen Contact Tunnel Mine, Mine im Pitkin County, Colorado
 Aspen Lake Cinder Pit, Mine im Klamath County, Oregon
 Aspen Lode Pegmatite Mine, Mine im Park County, Colorado
 Aspen Mountain Mine, Mine im Sweetwater County, Wyoming
 Aspen Wince Mine, Mine im Pitkin County, Colorado
 Aspen-Riverside Group Mine, Mine im Gunnison County, Colorado
 Aspen City Park, Park im Clackamas County, Oregon
 Aspen Crest Park, Park im Washington County, Oregon
 Aspen Highlands Park, Park im Multnomah County, Oregon
 Aspen State Wildlife Management Area, Park im Clay County, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Aspen Block, in Aspen, Connecticut, ID-Nr. 87002119
 Aspen Community Church, in Aspen, Connecticut, ID-Nr. 75000530
 Aspen Hill (Charles Town), in Charles Town, West Virginia, ID-Nr. 80004024
 Aspen Lawn, in Drewryville, Virginia, ID-Nr. 02000319
 Aspen-Cloud Rock Shelters, in Salina, Utah, ID-Nr. 79002510

Siehe auch:
 Aspen Grove
 Aspen Heights
 Aspen Hill
 Aspen Lake
 Aspen Meadows
 Aspen Mountain
 Aspen Park
 Aspengraben
 Aspenbach
 Aspin